Борис Иванович Романов:
 Романов, Борис Иванович (1902—1950) — контр-адмирал.
 Романов, Борис Иванович (род. 1938) — советский и российский режиссёр и писатель.